La detentrice del titolo Helen Homans non ha partecipato al torneo.

Evelyn Sears ha battuto in finale Carrie Neely 6-3, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1907